Karolína Luisa Sasko-Výmarsko-Eisenašská (18. července 1786 Výmar - 20. ledna 1816) byla sňatkem meklenbursko-schwerinskou princeznou.

Rodina 
Karolína Luisa se narodila ve Stadtschloss ve Výmaru jako dcera Karla Augusta Sasko-Výmarsko-Eisenašského a Luisy Hesensko-Darmstadtské. Byla sasko-výmarsko-eisenašskou princenou. Její starší bratr Karel Fridrich se stal v roce 1828 vévodou. Jednou z Karolíniných neteří byla Augusta Sasko-Výmarská, manželka Viléma I. Pruského.

Dědičná velkovévodkyně 
Dne 1. července 1810 se Karolína Luisa stala druhou manželkou dědičného meklenbursko-schwerinského velkovévody Fridricha Ludvíka. Dědičný velkovévoda ztratil svou první manželku Elenu Pavlovnu Ruskou v září 1804, když zemřela na chřipku. Karolína Luisa porodila svému muži tři děti. Její jediná dcera se provdala za syna francouzského krále Ludvíka Filipa I. Se svým manželem měla Karolína Luisa láskyplný vztah.

Po porodu nejmladšího dítěte, prince Magnuse, se Karolína již nikdy nezotavila a 20. ledna 1816 zemřela ve Schloss Ludwigslust. Na smrtelné posteli manželovi navrhla, aby se znovu oženil s její sestřenicí Augustou, dcerou Fridricha V. Hesensko-Homburského. Poslechl ji a s Augustou se v dubnu 1818 oženil.

Potomci 
 Albrecht Meklenbursko-Schwerinský (11. 2. 1812 Ludwigslust – 18. 10. 1834 tamtéž), svobodný a bezdětný
 Helena Meklenbursko-Schwerinská (24. 1. 1814 Ludwigslust – 17. 5. 1858 Londýn)
 ⚭ 1837 Ferdinand Filip Orleánský (3. 9. 1810 Palermo – 13. 7. 1842 Neuilly-sur-Seine), královský princ a vévoda orleánský
 Magnus Meklenbursko-Schwerinský (2. 5. 1815 Ludwigslust – 25. 4. 1816 tamtéž), zemřel v dětství

Tituly a oslovení 
 18. července 1786 - 1. července 1810: Její Jasnost princezna Karolína Sasko-Výmarsko-Eisenašská
 1. července 1810 - 20. ledna 1816: Její Výsost dědičná meklenbursko-schwerinská velkovévodkyně

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Meklenburské princezny
Narození ve Výmaru
Narození 18. července
Narození v roce 1786
Úmrtí v Meklenbursku-Předním Pomořansku
Úmrtí 20. ledna
Úmrtí v roce 1816
Ženy